Kostelů zasvěcených svaté Anežce České je více:

 Kostel svaté Anežky České (České Velenice)
 Kostel svaté Anežky České (Drnovice)
 Kostel svaté Anežky České (Stříbrnice)
 Kostel svaté Anežky České (Záběhlice) (Praha)

Svaté Anežce České je i spoluzasvěcováno:
 Kostel svatého Václava a svaté Anežky České (Hustopeče)